Hobsonia är ett släkte av lavar. Hobsonia ingår i ordningen Atractiellales, klassen Atractiellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hobsonia